Kone har flere betydninger:
 Hustru – kvindelig ægtefælle.
 KONE – virksomhed.
 Kvinde – person af hunkøn.

Artikler der indeholder ordet "kone":
 Konebåd – eskimoisk båd.
 Lån mig din kone – dansk film fra 1957.
 Min kone er husar – dansk film fra 1935.
 Min kone er uskyldig – dansk film fra 1950.
 Min kone fra Paris – dansk film fra 1961.